Doorways: Prelude es un videojuego de terror episódico en primera persona. La fecha de lanzamiento fue el 20 de septiembre de 2013. Fue producido y desarrollado por un estudio independiente de Argentina llamado Saibot Studios y distribuido por la plataforma Steam.
Se trata del primer juego de la saga Doorways, este contiene los capítulos uno y dos de los cuatro que hay en total. Los títulos de los otros dos episodios son "Doorways: The Underworld" y "Doorways: Holy Mountains of Flesh", respectivamente.

Trama 
Los jugadores toman el papel de un agente especial llamado Thomas Foster. Deberá recorrer oscuros pasillos, museos de sufrimiento eterno, cámaras de tortura. Su misión es encontrar a un grupo de asesinos peligrosos y a su vez, este debe evitar ser ejecutado por diversas trampas. En ese lugar experimentará el dolor y el sufrimiento en su propia piel. Dichos psicópatas se les conoce como "El Escultor" y "El Profesor", haciendo referencia a la manera en que cada personaje se deshizo de sus respectivas víctimas.

Jugabilidad 
El videojuego fue creado para computadora y es de un solo jugador.
A lo largo del juego hay que ir resolviendo rompecabezas, acertijos, puzles, enigmas..., etc. Existen pequeñas estatuas que se deben buscar para conseguir desbloquear logros y también hay notas que aportan información sobre la trama del videojuego.

Referencias

Enlaces externos 

 

Videojuegos de 2013
Videojuegos de acción-aventura
Videojuegos de terror
Videojuegos de horror de supervivencia
Videojuegos de lógica
Videojuegos de un jugador
Videojuegos episódicos
Videojuegos independientes
Videojuegos desarrollados en Argentina
Videojuegos disponibles en Steam
Videojuegos con motor Unity
Videojuegos para Linux
Videojuegos para Mac
Videojuegos para Windows